Flierl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Flierl (* 1970), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CSU)
 Bruno Flierl (* 1927), deutscher Bauhistoriker und Architekturkritiker
 Hans Flierl (1885–1974), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Inge Flierl (* 1926), deutsche Kunstweberin
 Johann Flierl (1858–1947), deutscher Missionar
 Jule Flierl (* 1982), deutsche Tänzerin
 Karl Flierl (1886–1967), deutscher Wasserbauingenieur 
 Kerstin Schlögl-Flierl (* 1976), deutsche römisch-katholische Theologin
 Ralf Flierl (* 1965), deutscher Journalist
 Thomas Flierl (* 1957), deutscher Politiker (Die Linke), Senator in Berlin